FFA och ffa kan avse:

 FFA – Australiens fotbollsförbund, se Football Federation Australia
 FFA – en tidigare statlig uppdragsfinansierad myndighet 1940–2000, se Flygtekniska försöksanstalten
 FFA – ett område i hjärnan från engelska fusiform face area, se fusiforma ansiktsområdet